Die Carol Weymuller Open 1999 fanden vom 11. bis 15. Oktober 1999 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1999/00 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.
 
Die topgesetzte Weltranglistenführende Michelle Martin gewann das Turnier mit einem Finalsieg über Linda Charman. Sie gewann die Partie mit 10:8, 9:5, 7:9 und 9:5.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon vier Plätze für Qualifikantinnen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1999
WSA World Tour 1999/00
Sportveranstaltung in Brooklyn